Ryan Bowen ist der Name folgender Personen:

 Ryan Bowen (Baseballspieler) (* 1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Ryan Bowen (Basketballspieler) (* 1975), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ryan Bowen (Eishockeyspieler) (* 1998), kanadischer Eishockeyspieler